HMS „Ajax” – nazwa noszona przez osiem okrętów brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od Ajasa, bohatera Iliady:
  – 74-działowy okręt liniowy trzeciej rangi (third-rate) zwodowany w 1767, sprzedany w 1785.
  – 74-działowy okręt liniowy trzeciej rangi (third-rate) zwodowany w 1798, zniszczony w wyniku pożaru w 1807.
  – 74-działowy okręt liniowy trzeciej rangi (third-rate) zwodowany w 1809, rozebrany w 1864.
 HMS „Ajax” – 78-działowy okręt liniowy trzeciej rangi (third-rate) zwodowany w 1835 jako HMS „Vanguard”, przechrzczony na „Ajax” w 1867, rozebrany w 1875.
  – pancernik typu Ajax zwodowany w 1880, sprzedany w 1904.
  – pancernik typu King George V zwodowany w 1912, złomowany w 1926.
  – krążownik lekki typu Leander zwodowany w 1934, złomowany w 1949.
  – fregata typu Leander zwodowana w 1962 (wstępna nazwa, zmieniona przed wodowaniem – HMS „Fowey”), złomowana w 1988.

Przypisy 

Ajax